Video on demand – servizio video interattivo
 Visus Occhio Destro – valori di acutezza visiva dell'occhio destro